La Prima Divisione 1933-1934 fu il terzo campionato italiano di calcio per importanza di quell'annata, il più basso organizzato dal Direttorio Divisioni Superiori.

Torneo 
È l'ultimo campionato in cui le società di Serie A furono obbligate a schierare le proprie squadre riserve. Con comunicato ufficiale n. 64 del 15 luglio 1934, infatti, il Direttorio Federale istituì nuovamente il campionato riserve demandando al D.D.S. l'organizzazione della fase finale del campionato mentre le qualificazioni furono affidate ai Direttori delle società che avevano aderito.

Si fa presente che le squadre riserve (o squadre B) non facevano classifica (anche se le classifiche erano sempre compilate tenendo conto dei loro risultati) e pertanto in caso di vittoria del campionato erano le prime due squadre non riserve a prendere parte alle finali per la promozione.

Formula 
Gironi di qualificazione con ammissione alle finali per la promozione in Serie B delle prime due squadre di categoria e retrocessione in Seconda Divisione delle ultime due.

Girone A

Aggiornamenti 
L'Associazione Fascista Calcio Vicenza, che non ha vinto il girone finale di spareggi per la promozione, è stata ammessa alla Serie B 1933-1934.
L'Associazione Calcio Pordenone è stata riammessa in Prima Divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1934-1935. 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Bassano e Triestina B furono penalizzati con la sottrazione di 1 punto in classifica per una rinuncia.
Bassano poi riammesso in Prima Divisione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone B

Aggiornamenti 
 L'Associazione Sportiva Ambrosiana-Inter per motivi logistici ha preferito schierare la propria formazione riserve in Terza Divisione lombarda.
 L'Unione Sportiva Clarense ha rinunciato alla partecipazione in Prima Divisione 1933-1934, rimanendo inattiva.
 Il Seregno Foot-Ball Club, che non ha vinto il girone finale di spareggi per la promozione, è stato ammesso alla Serie B 1933-1934.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
 Ritirato a campionato in corso.
      Ritirato.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1933-1934. 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Il Milan B non ebbe accesso alla fase finale in quanto seconda squadra.
La Pro Vercelli B si ritirò a calendario già compilato, prima dell'inizio del campionato.
La Vogherese si ritirò alla 24ª giornata e tutti i suoi risultati furono annullati.
La Vimercatese e la Vogherese furono poi riammesse in Prima Divisione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone C

Aggiornamenti 
Il Pavia Foot-Ball Club, che non ha vinto il girone finale di spareggi per la promozione, è stato ammesso alla Serie B 1933-1934.
L'Associazione Sportiva Fanfulla è stata riammessa in Prima Divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1933-1934. 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Il Varese fu penalizzato con la sottrazione di 1 punto in classifica per 1 rinuncia.
Sestese poi riammessa in Prima Divisione.
Settimese ritirata a calendari già stilati, prima dell'inizio del campionato.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone D

Aggiornamenti 
Il Gruppo Sportivo Dopolavoristico F.R.A.G.D. ha rinunciato a disputare il campionato di Prima Divisione 1933-1934.
La SPAL, che non ha vinto il girone finale di spareggi per la promozione, è stata ammessa alla Serie B 1933-1934.
L'Associazione Calcio Molinella è stata riammessa in Prima Divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1933-1934. 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Il Carpi fu poi riammesso in Prima Divisione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone E

Aggiornamenti 
Il Derthona Foot-Ball Club, che non ha vinto il girone finale di spareggi per la promozione, è stato ammesso alla Serie B 1933-1934.
L'Unione Sportiva Pontedecimo è stata riammessa in Prima Divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1933-1934. 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
La Ventimigliese fu penalizzata con la sottrazione di 1 punto in classifica per 1 rinuncia.
L'Albingaunia e la Rivarolese furono poi riammesse in Prima Divisione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone F

Aggiornamenti 
L' ha rinunciato a partecipare al campionato di Prima Divisione 1933-34, rimanendo inattiva.
L'Associazione Sportiva Fascista Angelo Belloni, il Pisa Sporting Club e la S.E.F. Torres sono stati riammessi in Prima Divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1933-1934. 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Signe e Angelo Belloni poi riammesse in Prima Divisione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone G

Aggiornamenti 
Il Gruppo Sportivo Cantieri Tosi e la Società Sportiva Civitavecchiese sono stati riammessi in Prima Divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Ritirato.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1933-1934. 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Il Foligno fu escluso dalle fasi finali per provato illecito sportivo.
Pescara ammesso alla fase finale dopo aver vinto lo spareggio con l'ex aequo Taranto.
Ternana e Roma B ritirate prima dell'inizio del campionato, a calendario già compilato.
Sambenedettese penalizzata con la sottrazione di 2 punti in classifica per due rinunce.

Spareggio d'ammissione alle finali 
L'esclusione del Foligno dalle finali obbligò il D.D.S. a fare giocare lo spareggio d'ammissione alle finali.

Risultati

Tabellone

Calendario 

Note
 Sambenedettese-Pescara e Sambenedettese-Jesi sono state giocate sul campo neutro di Macerata.
 Lazio B-Sambenedettese è stata disputata a campi invertiti rispetto al calendario originario, su richiesta delle società.
 Le gare Fermana-Sambenedettese e Sambenedettese-Lazio B sono state date perse 0-2 a tavolino alla Sambenedettese per rinuncia e perciò penalizzata di 2 punti in classifica.
 28 ottobre 1933 Civitavecchiese-Alma Juventus;
 14 dicembre 1933 Molfetta-Lazio B 1-2 (8 ottobre 1933, rinviata);
 31 dicembre 1933 Sora-Molfetta 0-1 (26 novembre 1933, rinviata per impraticabilità di campo).
 6 gennaio 1934 Civitavecchiese-Sora 1-0 (anticipo gara del 7 gennaio 1934).
 11 febbraio 1934 Aquila-Molfetta 1-0 (17 dicembre 1933, rinviata per impraticabilità di campo) e Fermana-Alma Juventus 1-1 (del 4 febbraio 1934, rinviata).
 19 marzo 1934 Lazio B-Fermana 4-2 (dell'11 marzo 1934, rinviata).
 25 marzo 1934 Jesi-Lazio B 2-0 (del 4 febbraio 1934, rinviata) e Cantieri Tosi-Alma Juventus 0-1 (del 25 febbraio 1934, rinviata per concomitanza con gara interna del Taranto).
 La gara dell'11 marzo 1934 Sambenedettese-Foligno inizialmente data vinta al Foligno 0-2 a tavolino per rinuncia fu revocata dal Direttorio Federale e assegnata persa 0-2 a tavolino a entrambe le squadre perché alcuni folignati non identificati avevano pagato il Presidente della Sambenedettese per rinunciare a disputare la gara (responsabilità oggettiva: al Foligno revocata l'ammissione alle finali mentre il Presidente Sambenedettese è squalificato per due anni).

Girone H

Aggiornamenti 
Il Football Club Stabiese e l'Unione Sportiva Gladiator, in fallimento, hanno rinunciato alla partecipazione in Prima Divisione 1933-1934.
La Società Sportiva Acireale Calcio si è sciolta.
L'Unione Sportiva Fascista Catanzarese, che non ha vinto il girone finale di spareggi per la promozione, è stata ammessa alla Serie B 1933-1934.
L'Unione Sportiva Peloro è stata riammessa in Prima Divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Ritirato.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1932-1933. 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
La Juventus Trapani fu penalizzata con la sottrazione di 1 punto in classifica per una rinuncia.
Il Peloro, ritiratosi nel girone di ritorno, fu sciolto coattivamente perché accusato di attività antifascista.
Bagnolese poi riammessa in Prima Divisione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Gironi finali 
Alle finali per la promozione in Serie B furono ammesse 16 squadre, le prime due di ogni girone: Udinese, Pro Gorizia, Monza, Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck, Biellese, Piacenza, Parma, Reggiana, Savona, Andrea Doria, Lucchese, Pisa, Aquila, Pescara, Catania e Siracusa.
Furono divise dal D.D.S. in 4 gironi composti da 4 squadre ciascuno e la prima classificata di ogni girone fu promossa in Serie B.

Girone A

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1934-1935.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio in caso di pari punti per le squadre da promuovere.

Risultati

Calendario

Girone B

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1934-1935.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio in caso di pari punti per le squadre da promuovere.

Spareggio promozione

Risultati

Calendario

Girone C

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1934-1935.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio in caso di pari punti per le squadre da promuovere.

Risultati

Calendario

Girone D

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1934-1935.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio in caso di pari punti per le squadre da promuovere.

Risultati

Calendario

Note

Bibliografia 
Giornali
 La Stampa, annate 1933 e 1934.
 Il Littoriale, quotidiano sportivo consultabile presso l'Emeroteca del CONI e le Biblioteche Universitarie di Pavia, Modena e Padova più la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gazzetta dello Sport, stagione 1933-1934, consultabile presso le Biblioteche:
 Biblioteca Civica di Torino;
 Biblioteca Nazionale Braidense di Milano,
 Biblioteca Civica Berio di Genova,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

Libri

 
 Davide Rota e Silvio Brognara, Football dal 1902: storia della Biellese - Calcio e-library, Edizioni Editrice "Il Biellese", Biella, aprile 1996.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Narciso Zeleznich, All'ombra della Rocca tra una nave e l'altra - Storia del calcio monfalconese in sintesi - Staranzano, luglio 1975. Il libro è scaricabile in formato pdf dal sito dell'.

Collegamenti esterni
 Prima Divisione girone G - 1933-1934, Miki & Genny - storia del Taranto.

Calcio nel 1933
Calcio nel 1934
1933